Division II i ishockey 1950/1951 var näst högsta divisionen i svensk ishockey under säsongen. Divisionen spelades med 32 lag i sex grupper. Vinnarna av Division II Norra och Östra fick varsin plats i Division I nästa säsong. I södra och västra regionerna spelades två grupper (benämnda A och B) där gruppsegrarna möttes i sin region för i kval om en plats i högsta serien. De sämsta lagen i varje serie flyttades ner till Division III till den följande säsongen.

Nya lag
Division II Norra: Ludvika FfI och Strömsbro IF (Gävle)
Division II Östra: Hagalunds IS (Solna), IF Vesta (Uppsala), UoIF Matteuspojkarna (Stockholms innerstad) och Sundbybergs IK
Division II Västra A: IK Sturehov (Örebro) och Västerås SK
Division II Västra B: Skoghalls IF (Hammarö)
Division II Södra A: Atlas Diesels IF, IFK Mariefred och Nacka SK
Division II Södra B: Alvesta SK och IK Stefa (Huskvarna)
Atlas Diesel, Nacka, Matteuspojkarna och Västerås SK hade flyttats ner från Allsvenskan.

Division II Norra

Division II Östra

Division II Västra
Grupp A

Grupp B

Kval till Division I
IFK Västerås - Grums IK 4-5
Grums IK  - IFK Västerås 6-2

Division II Södra
Grupp A

Grupp B

Kval till Division I
IK Stefa - Nacka SK 1-4
Nacka SK  - IK Stefa 3-4

Se även
 Division I i ishockey 1950/1951
 Svenska mästerskapet i ishockey 1951

Referenser
Fotnoter

Webbreferenser
Championnat de Suède 1949/50

1950/1951
Ishockeysäsongen 1950/1951
Sport i Sverige 1950
Sport i Sverige 1951